

Sigle 
 Master of Ceremonies – elemento che fa parte della musica hip-hop
 Member of Congress – membro del Congresso degli Stati Uniti
 Motorcycle Club – club motociclistico
 Midnight Commander – gestore di file ortodosso per sistemi simili a Unix
 Music Canada – organizzazione no-profit atta a certificare i prodotti discografici in Canada
 Musicassetta – 
 Milano Centrale – 
 Military Cross – decorazione militare
 Minecraft – gioco della Mojang, acquistato da Microsoft nel 2014

Chimica 
 Mc – simbolo chimico del Moscovio

Codici 
 MC – codice vettore IATA di Air Mobility Command
 MC – codice FIPS 10-4 di Macao
 MC – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Principato di Monaco
 MC – codice ISO 3166-2:GN di Macenta (Guinea)
 MC – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Macerata (Italia)
 MC – codice ISO 3166-2:MW di Mchinji (Malawi)
 MC – codice ISO 3166-2:TD di Moyen-Chari (Ciad)
 MC – codice ISO 3166-2:ZW di Mashonaland Central (Zimbabwe)

Informatica 
 .mc – dominio di primo livello del Principato di Monaco
 MC – rivista di informatica degli anni '80 e '90

Mineralogia 
 Mc – abbreviazione di microclino

Religione 
 M.C. – Missionarie clarisse del Santissimo Sacramento
 M.C. – Missionarie della carità
 M.C. – Missionarie di Sant'Antonio Maria Claret
 M.C. – Missionarie figlie del Cuore di Maria
 M.C. – Missioni della Consolata

Altro 
 MC – targa automobilistica di Macerata
 mC – simbolo del millicoulomb
 MC – simbolo del megacoulomb
 mc – simbolo improprio del metro cubo
 MC – millecento nel sistema di numerazione romano
 Mc – abbreviazione del Vangelo secondo Marco
 Mc – nei nomi di origine anglofona è l'abbreviazione di Mac, patronimico che nella lingua gaelica significa "figlio di" (es: McDonald = figlio di Donald)
 MC – casa editrice di Milano
 mc – mic controller, solitamente usato per indicare il rapper nell'ambiente del rap
 MC – medico competente, abbreviazione talvolta usata nei documenti in ambito di sicurezza degli ambienti di lavoro
 mc – meccanica classica

Note